Le Temple d'Abou Simbel peut désigner deux temples différents se situant en Égypte.
 Le Grand temple d'Abou Simbel, un hémispéos situé sur le site d'Abou Simbel. 
 Le Petit temple d'Abou Simbel, un spéos situé sur le site d'Abou Simbel.

Pour plus de précisions, voir l'article Temples d'Abou Simbel.